Gilbert (unitat), unitat de mesura
 Toponímia:
 Gilbert (Argentina)
 Gilbert (Arizona), ciutat del Comtat de Maricopa a Arizona, Estats Units d'Amèrica
 Gilbert (Arkansas) 
 Illes Gilbert, estat insular de l'Oceà Pacífic, antiga colònia britànica
 Illes Gilbert i Ellice, protectorat (1892-1916) i colònia (1916-1976) britànica al Pacífic
 Biografies:
 Cognoms:
 Gilbert i Sullivan, parella formada pel llibretista W S Gilbert i pel compositor Arthur Sullivan
 Grove Karl Gilbert (Rochester, Nova York, 1843 - 1918), geòleg estatunidenc
 John Gilbert (Logan, Utah, 1897 - Los Angeles, 1936), actor estatunidenc del cinema
 Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquès de la Fayette (Alvèrnia, 1757 - París, 1834), aristòcrata i militar francès
 Philippe Gilbert (Verviers, 1982), ciclista belga des del 2003
 Ron Gilbert, dissenyador de videojocs, programador i productor estatunidenc
 Walter Gilbert (Boston, 1932), físic, bioquímic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel
 W. S. Gilbert (Londres, 1836 - Londres, 1911), escriptor anglès
 William Gilbert (Colchester, 1544 - Londres, 1603), metge, filòsof natural i físic anglès
 Jordi Sangrà i Gilbert (Lleida, 1980), piragüista català que va participar en els Jocs olímpics d'Atenes 2004
 Prenoms:
 Gilbert d'Aissailly (? - 1183), cinquè Mestre de l'Hospital
 Gilbert Arenas (1982, Tampa, Florida), jugador de bàsquet estatunidenc
 Gilbert Bauvin (Lunéville, 1927), ciclista francès que fou professional entre 1950 i 1960
 Gilbert Bellone (Grasse, 1942), ciclista francès professional entre 1961 i 1973
 Gilbert Brutus (Portvendres, 1887 – Perpinyà, 1944), jugador, dirigent, entrenador i àrbitre de rugbi francès
 Gilbert de Châlon (? - 956), duc de Borgonya (952 - 956)
 Gilbert Desmet (Roeselare, 1931), ciclista belga professional entre 1952 i 1967
 Gilbert Duclos-Lassalle (Lembeye, 1954), ciclista francès professional entre 1977 i 1995
 Gilbert Glaus (Thun, 1955), ciclista suís professional entre 1982 i 1988
 Gilbert Grau (Elna, Rosselló, 1922 - 1994), polític nord-català
 Gilbert Meyer (Dessenheim, Alemanya, 1941), polític alsacià
 Gilbert Newton Lewis (1875 - 1946), químic i físic estatunidenc
 Gilbert Scodeller (Saint-Laurent-Blangy, 1931 - Arras, 1989), ciclista francès
 Gilbert de Sempringham (Sempringham, ~1083 - 1189), sacerdot anglès, fundador de l'orde dels gilbertins
 Marc-Gilbert Sauvajon (Valença, 1909 - Montpeller, 1985), autor dramàtic, realitzador, guionista i dialogista francès
 Miscel·lània: Huracà Gilbert, huracà format durant la temporada d'huracans de 1988